Pavlovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Pavlovce (okres Rimavská Sobota)
 Pavlovce (okres Vranov nad Topľou)
 Pavlovce nad Uhom